Die Grafschaft Holstein-Segeberg war von 1273 bis 1308 eine Grafschaft in Holstein und eine Linie des Adelsgeschlechts von Schauenburg und Holstein. Einziger Graf von Holstein-Segeberg war Adolf V. (der Pommerer, * 1252; † 1308).

Geschichte 

Nach dem Tod des Vaters Johann I. (1263) regierten dessen Söhne Adolf V., Johann II. und Albrecht I. (*ca. 1255, † 1300) zunächst gemeinsam die Grafschaft Holstein-Kiel. 1273 teilten sie das Erbe, wobei Johann II. weiterhin Kiel regierte. Albrecht wurde abgefunden und Dompropst von Hamburg. Adolf V. erhielt die Siegesburg und das Gebiet um Segeberg. Als er 1308 ohne männlichen Erben starb, fiel Holstein-Segeberg wieder an Holstein-Kiel. Adolf (* 1281), der jüngere Sohn Graf Johanns II., verwaltete Holstein-Segeberg und wurde 1315 auf der Siegesburg ermordet.

Graf Albrecht II. (* 1369, † 1403) von Holstein-Rendsburg, zweiter Sohn Graf Heinrichs II. († 1385), erhielt durch den Teilungsvertrag vom 9. September 1394 die Burg und Vogtei Segeberg als eigenes Herrschaftsgebiet; durch Teilungsvertrag vom 28. August 1397 wurde ihm Kiel zugewiesen.

Grafschaften in Holstein (Übersicht)

Einzelnachweise 

 Holsteinsegeberg
!Holstein-Kiel
Reichsgrafschaft
Holstein
Kieler Geschichte
Linie eines Adelsgeschlechts